Ludwig Schnorr von Carolsfeld ist der Name folgender Personen:

 Ludwig Schnorr von Carolsfeld (Sänger) (1836–1865), deutscher Sänger (Tenor)
 Ludwig Schnorr von Carolsfeld (Kunsthistoriker) (1877–1945), deutscher Kunsthistoriker
 Ludwig Schnorr von Carolsfeld (Rechtswissenschaftler) (1903–1989), deutscher Rechtswissenschaftler
 Ludwig Ferdinand Schnorr von Carolsfeld (1788–1853), deutscher Maler